est le titre de deux encycliques :
 Quanta cura, encyclique de Benoît XIV publiée en 1741 ;
 Quanta cura, encyclique de Pie IX publiée en 1864 ;